El término Idioma chirichano se usa para referirse a dos lenguas indígenas no relacionadas del SE de Venezuela:
El idioma sanemá de la familia yanomami.
El idioma sapé de la familia arutani-sapé.